hrabstwo Teton (ang. Teton County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Teton (ang. Teton County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Teton (ang. Teton County) w USA, w stanie Wyoming